Stouffer steht für:
Stouffer's, ehemaliger US-amerikanischer Konzern, als Markenname für Tiefkühlkost erhalten 

Stouffer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Stouffer (1781–1851), Gründer der Stadt Stouffville, Ontario 
 Bill Stouffer (* 1947), US-amerikanischer Politiker, Senator von Missouri 
 Ellis Stouffer (1884–1965), US-amerikanischer Mathematiker 
 Hannah Stouffer (* 1964), US-amerikanische Künstler 
 Kelly Stouffer (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler 
 Marty Stouffer (* 1948), US-amerikanischer Dokumentarfilmer, siehe auch Wild America 
 Samuel Andrew Stouffer (1900–1960), US-amerikanischer Soziologe

Siehe auch:
 Stauffer (Begriffsklärung)
 Stuffer (Begriffsklärung)